Mondulkiri (Khmer: , Umschrift: Môndôl Kiri, Aussprache in IPA: []) ist eine Provinz von Kambodscha und befindet sich im Osten des Landes an der Vietnamesischen Grenze. 

Mondulkiri hat 92.213 Einwohner (Stand: Zensus 2019). 2017 betrug die Einwohnerzahl 86.100.

Die Provinzhauptstadt heißt Senmonorom (Umschrift: Sênmônoŭrôm, Khmer:  IPA: []).

Verwaltung 
Die Provinz Mondulkiri ist in fünf Bezirke aufgeteilt, die weiter in 21 Kommunen und 98 Dörfer unterteilt sind.

Einzelnachweise

Weblinks

Provinz in Kambodscha